Liste der Kulturdenkmale in Reinholdshain steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Reinholdshain (Glauchau), Landkreis Zwickau, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Dippoldiswalde #Reinholdshain, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen